Шиге́р — фамилия.

 Шигер, Давид (род. 1990) — венгерский футболист, полузащитник.
 Шигер, Жауад (1985—2021) — французский боксёр.